Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2004./05.

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Grupa B

Poveznice 
 1. HNL 2004./05.
 2. HNL 2004./05.
 3. HNL 2004./05.
 4. rang HNL-a 2004./05.
 5. rang HNL-a 2004./05.
 7. rang HNL-a 2004./05.
 Hrvatski nogometni kup 2004./05.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2004./05., 5. i 6. rang
  

2004-05
 6